Oskar Beringer ist der Name folgender Personen:

* Oskar Beringer (Musiker) (auch Oscar Beringer; 1844–1922), deutsch-britischer Pianist und Komponist 
 Oskar Beringer (Maler) (auch Oscar Beringer; 1865–1953), deutscher Architekt, Bildhauer und Maler